Heights steht für
Heights (Band)
Heights (Film)
Heights (Lied)
The Heights, US-TV-Serie

Siehe auch:

Geografisches:

Bestandteil von Ortsnamen:
 Berkeley Heights
 Chicago Heights
 Cleveland Heights
 Fuller Heights
 Glenn Heights
 Hacienda Heights
 Hollywood Heights
 Liberty Heights
 Mendota Heights
 Maple Heights
 Morningside Heights
 Olympia Heights
 Paradise Heights

Gebirge:
 Coulter Heights
 Finley Heights
 Hitchcock Heights
 Howard Heights
 Jenkins Heights
 McDonald Heights
Weiteres:
 Heights Cave
 Heights of Brae